Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2022 se déroule du 10 au  à Melbourne.

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Katie Volynets
  Martina Trevisan
  Caroline Dolehide
  Hailey Baptiste
  Viktoriya Tomova
  Lesia Tsurenko
  Emina Bektas
  Rebecca Marino
  Jang Su-jeong
  Arianne Hartono
  Harriet Dart
  Stefanie Vögele
  Zheng Qinwen
  Cristina Bucșa
  Lucia Bronzetti
  Viktória Kužmová

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2022
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel

2022
Australie Qualifications simple dames
Open d'Australie